Пхрэ () — город на севере Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в центральной части провинции, на берегах реки Йом, на расстоянии приблизительно 475 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 159 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 40 059 человек.

Экономика и транспорт 
Основу экономики составляет заготовка древесины, а также сельскохозяйственное производство. В окрестностях города возделывают рис и табак. К востоку от города расположен одноимённый аэропорт.

Достопримечательности 
В городе расположен ряд буддистских храмов:
 Ват-Луанг
 Ват-Чом-Саван
 Ват-Пхра-Нон

Примечания 

Города Таиланда